Gyaring může znamenat:

 Gyaring (Čching-chaj) – město na horním toku Žluté řeky v provincii Čching-chaj v ČLR

 Gyaring (Žlutá řeka) – jezero na horním toku Žluté řeky v provincii Čching-chaj v ČLR
 Gyaring (Cikung) – jezero odvodňované průtokem do jezera Cikung v Tibetské autonomní oblasti v ČLR